Флакон — специальная тара для хранения жидкостей.
 Дизайн-завод «Флакон» — выставочный и торгово-офисный комплекс в Москве.